Laxgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laxgrundet, Nagu, Åboland, 
 Laxgrundet (vid Nötö, Korpo), Åboland, 
 Laxgrundet (vid Aspö, Korpo), Åboland,

Se även
Laxgrund
Stora och Lilla Laxgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar